Le Dénonciateur est le titre de plusieurs films :
 Le Dénonciateur, court-métrage de 1908
 Le Dénonciateur (Captain Carey, U.S.A.), film de Mitchell Leisen sorti en 1950
 Le Dénonciateur (The Whistle Blower), film de Simon Langton sorti en 1986